653